Heřmanice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Dolní Heřmanice (okres Žďár nad Sázavou)
 České Heřmanice (okres Ústí nad Orlicí)
 Heřmanice (okres Havlíčkův Brod)
 Heřmanice (okres Liberec)
 Heřmanice (okres Náchod)
 Heřmanice u Oder (okres Nový Jičín)
 Horní Heřmanice (okres Třebíč)
 Horní Heřmanice (okres Ústí nad Orlicí)
 Svobodné Heřmanice (okres Bruntál)